Březí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Březí (okres Břeclav)
 Březí (okres Praha-východ)
 Březí (okres Strakonice)
 Březí (okres Žďár nad Sázavou)
 Březí nad Oslavou (okres Žďár nad Sázavou)
 Vlachovo Březí (okres Prachatice)